SMS „Meteor” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 4 okręty:
 SMS „Meteor” – pruska, a następnie niemiecka kanonierka typu Chamäleon z lat 60. XIX wieku
 SMS „Meteor” – austro-węgierska kanonierka torpedowa z lat 1888-1918
 SMS „Meteor” – niemieckie awizo (kanonierka torpedowa) typu Meteor z lat 1891-1911
 SMS „Meteor” – niemiecki krążownik pomocniczy z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich